Navarro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ariel V. Navarro
 Enia Navarro
 Fernando Navarro
 Gonzalo Navarro